Наты́рбово () — село в Кошехабльском районе Республики Адыгеи России. Административный центр Натырбовского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу Лабы, в 21 километре к югу от районного центра аула Кошехабля.

История 
Современное село было основано в 1895 году. Поселенцы: отставные нижние чины Кавказской армии. Ранее на этом месте находился черкесский (адыгский) аул князя Натырбея, которому принадлежали и 2,5 тысячи десятин вокруг него. Усадьба князя Натырбея располагалась возле нынешнего кладбища, недалеко от реки Лаба.

После окончания Кавказкой войны в 1864 году, земли князя стали раздаваться отставным солдатам. Основная часть черкесов, живших здесь, было переселено в Османскую империю. Другие были вынуждены переселиться в близлежащие черкесские аулы. 

Первоначально аул Натырбей был переименован в село Нововоскресеновское, но новое название не прижилось, а старое сохранилось в видоизменённой форме Натырбово. 

Первые переселенцы занимали по 25-30 десятин земли, а в 1894 году уже получили по три десятины на каждую мужскую душу. Тем, кому не хватало земли, приходилось арендовать её у более богатых односельчан или у черкесов соседних аулов. Натырбовцам предлагали причисление к казачьему сословию, но они отказались.

Население

Национальный состав 
По переписи населения 2002 года из 3375 чел., проживающих в селе, 3262 человека указали свою национальность как:

Религия 
Действует православный Свято-Покровский храм.

Улицы

Известные уроженцы 
 Ратушин, Виктор Михайлович  (1953—2014) — советский и российский военный лётчик, командующий авиацией ФПС России, генерал-полковник авиации. Военный летчик-снайпер, заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
 Ямпольский, Иван Васильевич (1925—1983) — кавалер ордена Славы трёх степеней.

Примечания

Ссылки 
 Натырбово (село)

Населённые пункты Кошехабльского района
Появились в 1895 году в России
1895 год в Адыгее